Яло Аатос Фред (, 11 апреля 1917, Пори — 10 апреля 2003) — финский шахматист, национальный мастер (1946). Двукратный чемпион (1947 и 1955 гг.) и неоднократный призер чемпионатов Финляндии. В составе сборной Финляндии участник семи шахматных олимпиад.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты по алфавиту
Родившиеся 11 апреля
Родившиеся в 1917 году
Родившиеся в Пори
Умершие 10 апреля
Умершие в 2003 году
Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века